(, ), Thêta d'Orion en français, est le nom de plusieurs objets astronomiques situés autour de  d'ascension droite et  de déclinaison :

  , l'amas du Trapèze, amas ouvert d'étoiles, l'association OB d'Orion 1d
  (, , ), système trinaire d'étoiles
  (, )
  (, )
  (, )
  (, ), système de cinq étoiles
  (, )
  (, )
  (, )
  (, )
  (, )
  (, ), source astronomique de 
  (, ), source astronomique de 
  (, ), système d'étoiles binaire
  (, )
  (, )
  (, ), étoile variable de type spectral B0,5Vp
  (), système d'étoiles binaire spectroscopique
 , étoile variable de type spectral B8
  (, ), jeune objet stellaire
  (, ), jeune objet stellaire
  ()
  (, ), système trinaire spectroscopique
  (, )
  (, )
  (, )
  (, ), étoile variable de type spectral B1V
  (, ), système d'étoiles binaire
  (, )
  (, )
L'ensemble d'objets  sont situés à l'intérieur de la nébuleuse .

Orionis, Theta
Constellation d'Orion